Gesten (plaats), plaats in Denemarken
 Gesten (parochie), parochie in Denemarken